Казачанська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Казачанська волость — Звенигородського повіту Київської губернії;
 Казачанська волость — Путивльського повіту Курської губернії.